Русская красавица:

 «Русская красавица» — роман российского писателя Виктора Ерофеева.
 «Русская красавица» — диадема, изготовленная по приказу императора Николая I для своей жены Александры Федоровны в 1841 году.
 «Русская красавица» — итальяно-российский фильм-драма режиссёра Чезаре Феррарио вышедший на экраны в 2001 году.
 «Русская красавица» — конкурс красоты проводимый в рамках Международного Форума Моделей и Талантов «FASHION HOUSE INTERNATIONAL».